28-й сезон Супер Престиж Перно — велошоссейного сезонного турнира 1986 года.

Итоговый рейтинг

Ссылки 
 
 
 
 Супер Престиж Перно 1986 на Сyclebase
 Супер Престиж Перно на Memoire du cyclisme